Tirol KTM Cycling Team (код UCI: TIR) — австрийская велокоманда, основанная в 2007 году в федеральной земле Тироль. Имеет континентальную лицензию, участвует преимущественно в гонках Европейского тура UCI.

История 
Команда была основана в 2007 году под названием Tyrol-Team Radland Tirol — генеральным спонсором выступила администрация федеральной земли Тироль, состав был сформирован в основном из молодых тирольских гонщиков. Получив континентальную лицензию, в 2008 году команда благополучно дебютировала в Европейском туре UCI. Со временем в состав стали приглашаться и представители других стран, а с 2019 года в качестве титульного спонсора команду поддерживает крупный австрийский производитель велосипедов KTM.

Победы 

2011
 Gran Premio Palio del Recioto, Георг Прайдлер
2012
  Чемпионат Венгрии в гонке с раздельным стартом, Петер Палотаи
 Тур Воеводины II, Клеменс Фанкхаузер
2014
 Пролог (ITT) Istrian Spring Trophy, Грегор Мюльбергер
 Trofeo Banca Popolare di Vicenza, Грегор Мюльбергер
 Генеральная классификация Carpathian Couriers Race, Грегор Мюльбергер
 3 этап (ITT), Грегор Мюльбергер
 Генеральная классификация An Post Rás, Клеменс Фанкхаузер
 3 этап Тур Верхней Австрии, Грегор Мюльбергер
  Молодёжный чемпионат Австрии, Грегор Мюльбергер
 5 этап Giro del Friuli-Venezia Giulia, Мартин Вайс
 Тур Богемии, Lukas Pöstlberger
2015
 Пролог (ITT) Istrian Spring Trophy, Лукас Пёстльбергер
 1 этап Carpathian Couriers Race, Александр Вахтер
 Генеральная классификация An Post Rás, Лукас Пёстльбергер
 7 этап Тур Австрии, Лукас Пёстльбергер
2016
 Генеральная классификация An Post Ras, Клеменс Фанкхаузер
 6 этап Тур Сербии, Патрик Гампер
2017
 Гран-при Изолы, Филиппо Фортин
 1 этап CCC Tour - Grody Piastowskie, Филиппо Фортин
 Тур Берна, Филиппо Фортин
 1 этап Флеш дю Сюд, Филиппо Фортин
 5 этап Флеш дю Сюд, Маттиас Крицек
 2 этап Тур Верхней Австрии, Филиппо Фортин
 7 этап Тур Руанды, Валенс Ндайисенга
2018
 2 этап Джиро д’Италия U23, Маркус Вильдауэр
 3 этап Giro della Regione Friuli Venezia Giulia, Георг Циммерман
2019
 Trofeo Piva, Георг Циммерман
 Gran Premio Industrie del Marmo, Патрик Гампер
 Coppa della Pace, Георг Циммерман
 2 этап Giro del Friuli-Venezia Giulia, Патрик Гампер

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Велосипедные команды